Roberts Plüme, född 16 maj 1897 i Jaunjelgava och död 25 augusti 1956 i Toronto, Kanada, var en lettisk idrottare som var aktiv inom längdskidor och cykling under 1920-talet. Han deltog vid Olympiska vinterspelen 1924 i längdskidåkning och bröt både 18 km och 50 km. Som cyklist deltog han i två olympiska sommarspel, i Paris 1924 och i Amsterdam 1928.

Källor
 

 

Födda 1897
Lettiska längdåkare
Lettiska tävlingscyklister
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1924 från Lettland
Tävlande i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 1924
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1924 från Lettland
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1924
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1928 från Lettland
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1928
Avlidna 1956
Män